Massimino steht für:

 Massimino, Gemeinde in Italien

Massimino ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Massimino (1895–1975), italienischer Auto- und Motorenkonstrukteur
 Michael James Massimino (* 1962), US-amerikanischer Astronaut
 Rollie Massimino (1934–2017), US-amerikanischer Basketballtrainer

Siehe auch:

 Stadio Angelo Massimino (ehemals Stadio Cibali), Mehrzweckstadion in der italienischen Stadt Catania